Quinn je priimek več znanih oseb:

 Aidan Quinn (*1959), ameriški igralec
 Aileen Quinn (*1971), ameriška igralka
 Anthony Quinn (1915—2001), ameriški igralec
 Anthony Tyler Quinn (*1962), ameriški igralec
 Eimear Quinn (*1973), irska pevka
 Emmett Quinn, ameriški hokejski funkcionar
 Feargal Quinn, irski politik
 Martha Quinn, ameriška igralka
 Naill Quinn (*1966), irski nogometaš
 Pat Quinn (*1943), kanadski hokejist
 Percy Quinn (1878—1944), kanadski športnik 
  Ruairi Quinn (*1946), irski politik